Берёза жёлтая — название разных видов берёз:
 Берёза жёлтая, или Берёза аллеганская () — вид из Северной Америки
 Берёза жёлтая, или Берёза ребристая () — вид из Азии